Steve Miller (gitarist) (1943), een Amerikaans gitarist
Steve Miller Band, een naar hem vernoemde band
Steve Miller (pianist) (1943-1998), een Brits musicus
Afterlife (artiest), een Brits muziekproducent met de artiestennaam Steve Miller